Haploskupina L6 je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina L6 patří mezi malou africkou haploskupinu.

Odkazy

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy

Reference 

L6